Der Moderne Fünfkampf der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 wurde vom 5. bis 6. August 2021 im Tokio Stadion und im Musashino Forest Sport Plaza ausgetragen. Insgesamt traten 36 Athletinnen an.

Qualifikation 

* Zwei weitere Teilnehmerinnen aus diesem Land, maximal zwei aus einem Land zugelassen

Titelträger

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Olympic Sports Modern pentathlon

Einzelnachweise 

Frauen